Лимо́н может означать:
 Лимон () — вид деревьев рода Цитрус, а также его плод.
 Лимон — разговорное название миллиона единиц чего-либо.

Фамилия 
 Лимон, Мордехай (1924—2009) — командующий ВМС Израиля в период с 14 декабря 1950 по 1 июля 1954 года.
 Лимон, Хавьер (род. 1973) — испанский композитор, продюсер и гитарист, одна из значимых фигур испанского фламенко.
 Лимон, Хосе (1908—1972) — танцовщик, хореограф и педагог, один из крупнейших деятелей американской хореографии.

Топоним 
 Лимон — портовый город на Карибском море, Коста-Рика.
 Лимон — провинция в Коста-Рике.
 Лимон — кантон в Коста-Рике.
 Лимон — регион  в департаменте Колон, Гондурас.

См. также 
 
 Лимоне (значения)
 Лимонка
 Лимонник (значения)